Wergiton do Rosario Calmon (Río de Janeiro, Brasil, 28 de septiembre de 1988), conocido como Somália, es un futbolista brasileño. Juega de centrocampista.

Estadísticas 
 Actualizado al último partido disputado el 24 de octubre de 2020.

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas de Río de Janeiro
Futbolistas del Bangu Atlético Clube
Futbolistas del Resende Futebol Clube
Futbolistas del Madureira Esporte Clube
Futbolistas del Paraná Clube
Futbolistas del Ferencvárosi Torna Club
Futbolistas del Toulouse Football Club
Futbolistas del Al-Shabab (Arabia Saudita)